2012 steht für:

die Jahre
 2012 n. Chr.
 2012 v. Chr.

Filme und Serien:
 2012 (Kurzfilm), deutscher Kurzfilm von 2009
 die folgenden nehmen direkt oder indirekt Bezug auf den angeblichen „Weltuntergangstag“ im Maya-Kalender, siehe Apokalyptik#Einige bekanntere Beispiele
 2012: Doomsday, US-amerikanischer Film von 2008
 Supernova 2012, US-amerikanischer Science-Fiction-Film von 2009
 2012 (Film), US-amerikanischer Film von 2009
 2012 – Das Jahr Null, niederländische Fernsehserie von 2009
 Armageddon 2012 – Die letzten Stunden der Menschheit, kanadischer Film von 2011